Большая опера:

 Большая опера () — в оперном искусстве направление, возникшее в Париже после французской революции из элементов серьёзной и комической опер.
 Большая Опера (), или Гранд-опера́ — театр в Париже, один из самых известных театров оперы и балета мира.